Joris Van Hout (Mol, 10 januari 1977) is een Belgische voetballer die sinds 2012 voor de Belgische tweedeklasser KFC Dessel Sport uitkomt. Voordien speelde hij onder andere voor KV Mechelen, RSC Anderlecht, Borussia Mönchengladbach en KV Mechelen. Vroeger stond Joris Van Hout in de spits, maar de laatste jaren staat hij centraal in de verdediging.

Van Hout speelde in 2002 een interland voor de Belgische nationale ploeg.

Clubstatistieken

Zie ook
Lijst van spelers van RSC Anderlecht
Lijst van spelers van VfL Bochum

Vanhout, Joris